Gaeta kan syfta på:

 Gaeta (djur) – ett släkte insekter

Geografi

Italien 

 Gaeta, kommun, Lazio, Provincia di Latina, 

Robotskapade Italienförgreningar